Мартиньяно ():
 Мартиньяно — коммуна в Италии;
 Мартиньяно — озеро в Италии;
 Мартиньяно — остров в Италии;
 Мартиньяно — район Рима.